

Personen 
 Isabelle Mercier, een professioneel pokerspeelster (met bijnaam No Mercy).

Muziek 
 No Mercy (metalband), een trashmetalband uit de jaren tachtig
 No Mercy (band), een popgroep uit de jaren negentig
 No Mercy Festival, een heavy-metalfestival in Europa

Albums 
 No Mercy (Da Youngsta's), een album van de Amerikaanse rapgroep Da Youngsta's
 No Mercy (Daddy Yankee), een album (1995) van de artiest Daddy Yankee
 No Mercy (No Mercy), een album (1996) van de popgroep van No Mercy
 No Mercy (T.I.), een album (2010) van de rapper T.I.

Songs 
 No Mercy (Command & Conquer), een liedje uit het computerspel (1995) Command & Conquer
 No Mercy (Ty Herndon), een lied van countryzanger Ty Herndon
 No Mercy (L.A. Guns), een lied van L.A. Guns
 No Mercy (The Stranglers), een lied van het album Aural Sculpture van The Stranglers
 No Mercy (Nils Lofgren), een lied van Nils Lofgren
 No Mercy (Immortal Technique), een lied van Immortal Technique
 No Mercy (Slavi Trifonov), een lied van Slavi Trifonov & Ku-ku Band
 No Mercy (Racoon), een lied van Racoon

Worstelen 
 No Mercy (Verenigd Koninkrijk), een voormalig professioneel worstel-pay-per-viewevenement
 WWE No Mercy, een World Wrestling Entertainment-evenement
 WWF No Mercy, een WWF-videogame voor de Nintendo 64

Andere 
 No Mercy (film), een film in 1986 met Richard Gere en Kim Basinger
 No Mercy (The Hardy Boys), een Hardy Boys-boek
 No Mercy, het eerste level van het FPS-videospel Left 4 Dead